Kapustin ali Kapustina [kapústin/kapústina] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Капу́стин/Капу́стина). Izpeljan je iz vzdevka капуста – zelje, kapus.

 Anton Nikolajevič Kapustin (rojen 1971), rusko-ameriški fizik
 Nikolaj Girševič Kapustin (1937 – 2020), ukrajinsko-ruski skladatelj in pianist
 Sergej Nikolajevič Kapustin, sovjetski general
 Sergej Aleksjevič Kapustin (1953 – 1995), ruski hokejist